Stati Uniti d'America
 Thomasville – città della Contea di Clarke, Alabama 
 Thomasville – città della Contea di Davidson, Carolina del Nord
 Thomasville – capoluogo della Contea di Thomas, Georgia